Francesco Borgatti – politico e magistrato italiano
 Giuseppe Borgatti – tenore italiano
 Mariano Borgatti – militare italiano
 Renata Borgatti – pianista italiana